Daniele Secci – pesista italiano
 Emanuele Secci – attore, regista, pianista, montatore e produttore televisivo italiano naturalizzato statunitense
 Emilio Secci – politico italiano
 Torquato Secci – attivista italiano